Bastogne peut être :

 Bastogne, ville de Belgique ;
 Bastogne Barracks, musée du centre d'interprétation de la seconde guerre mondiale, situé à Bastogne ;
 Bastogne, film américain réalisé par William A. Wellman en 1949 ;
 Bastogne, nom commercial d'un biscuit à la cannelle et au sucre candi fabriqué industriellement par LU ;
 Jacques Bastogne, pseudonyme collectif de Roland Bonnet et Marcel Pollaud-Dulian, duo d'auteurs français de roman d'espionnage.